Morariu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Silvestru Morariu Andrievici (1818–1895), cleric ortodox român.
 Alexandru Leca Morariu (1888–1963), scriitor, publicist, folclorist, profesor universitar și istoric literar român.
 Albin Morariu (1905–1974), polisportiv român, maestru emerit al sportului.
 Tiberiu I. Morariu (1905–1982), geograf român, membru corespondent al Academiei Române.
 Modest Morariu (1929–1988), poet, eseist, prozator și traducător român.
 Teodor-Gheorghe Morariu (n. 1960), deputat român.
 Corina Morariu (n. 1974), jucătoare de tenis americană de origine română.

Vezi și
 Morar
 Moraru
 Morari